Ravel steht für

 Ravel (Puy-de-Dôme), Gemeinde in der Region Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich
 Ravelsbach (Schmida), ein Nebenfluss der Schmida in Niederösterreich
 Ravel Peak, Berg auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis

verschiedene ehemalige französische Automobilhersteller:
 Automobiles Ravel in Besançon (1923–1928)
 Automobiles Louis Ravel in Neuilly-sur-Seine (1900–1902)
 Joseph et Édouard Ravel in Neuilly-sur-Seine (1901–1902)

Ravel ist der Familienname folgender Personen:
 Edouard Ravel (1847–1920), Schweizer Künstler und Dozent
 Gaston Ravel (1878–1958), französischer Schauspieler und Stummfilm-Regisseur
 Jean Ravel (1927–1990), französischer Filmeditor
 Lisa Ravel (* 1939), deutsche Schauspielerin
 Luc Ravel (* 1957), französischer Priester, Augustiner-Chorherr vom Heiligen Victor, Militärbischof
 Maurice Ravel (1875–1937), französischer Komponist
 Sandra Ravel (1910–1954), italienische Schauspielerin

RAVeL steht für 
 RAVeL-Netz, ein autofreies Verkehrsnetz der Wallonischen Region